A Grande Família (1972) — série de televisão exibida entre 1972 e 1975
 A Grande Família (2001) — remake dessa série, exibida entre 2001 e 2014
 A Grande Família - O Filme — filme baseado na série, lançado em 2007
 A Grande Família (Belém) — escola de samba de Belém do Pará
 A Grande Família (Manaus) — escola de samba de Manaus

Desambiguação